Ferdinand Keller kan syfta på bland andra:

* Ferdinand Keller (1800–1881), schweizisk arkeolog och fornforskare
 Ferdinand Keller (1842–1922), tysk målare
 Ferdinand Keller (född 1946), tysk fotbollsspelare